Aguessy est un nom de famille notamment porté par :
 Dominique Aguessy, sociologue et écrivain française ;
 Frédéric Aguessy (1956-), pianiste français ;
 Kossi Aguessy (1977-), designer industriel togolais.